Sergius Fidenas ist der Name folgender Personen:

 Gnaeus Sergius Fidenas (~425 v. Chr.–nach 380 v. Chr.), römischer Politiker, konsularischer Militärtribun 387, 385 und 380 v. Chr. 

 Manius Sergius Fidenas, römischer Politiker, Konsulartribun 404 und 402 v. Chr.